Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2013 года прошёл с 20 по 27 октября во Вроцлаве (Польша). Это был 80-й чемпионат среди мужчин и 23-й среди женщин.

Расписание соревнований 
UTC+2

Медалисты

Mужчины

Женщины

Медальный зачёт

Страны-участники 
В турнире приняли участие 317 спортсменов из 59 стран.

  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (11)
  (1)
  (5)
  (7)
  (3)
  (3)
  (12)
  (4)
  (2)
  (5)
  (2)
  (2)
  (4)
  (1)
  (4)
  (8)

  (6)
  (2)
  (15)
  (7)
  (1)
  (15)
  (1)
  (8)
  (15)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (8)
  (3)
  (1)
  (1)
  (15)
  (1)

  (15)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (15)
  (9)
  (1)
  (10)
  (8)
  (8)
  (9)
  (3)
  (4)
  (3)
  (2)
  (15)
  (12)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Октябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше